Джулиус Корир — кенийский бегун на средние дистанции. Олимпийский чемпион 1984 года на дистанции 3000 метров с препятствиями. Победитель игр Содружества 1982 года. Чемпион мира по кроссу 1990 года в командном зачёте и бронзовый призёр в личном первенстве.

В 1982 году стал серебряным призёром чемпионата Африки на дистанции 3000 метров с/п. На первом чемпионате мира занял 7-е место.

Ссылки 
 

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Кении
Бегуны на средние дистанции Кении
Бегуны по пересечённой местности Кении
Чемпионы мира по бегу по пересечённой местности
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года